Дувр () — топонимы:

 Дувр — город и порт в Великобритании, в английском графстве Кент.
 Дувр — город во Франции, департамент Эн.

См. также 
 Дувр-ла-Деливранд — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия
 Дувр-ла-Деливранд — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия